Vigia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vigia (ort), Pará, 
 Almenara (ort), Minas Gerais, 
 Vigia (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar